Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 12 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 11:00 по местному времени (UTC+4). В женском скоростном спуске приняла участие 41 спортсменка из 21 страны (одна спортсменка на старт не вышла). Чемпионкой 2010 года в этой дисциплине являлась американская горнолыжница Линдси Вонн, которая из-за травмы колена была вынуждена пропустить Игры в Сочи.

6 февраля во время тренировочного заезда уже первая вышедшая на трассу американка Лоренн Росс упала, после чего организаторы внесли изменения в трассу. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2010 года в скоростном спуске Джулия Манкусо посчитала, что одной из причин стал низкий уровень «тестовых» горнолыжников (), которые по правилам выходят на трассу до соревнующихся спортсменов, её мнение поддержала Тина Вайратер. Тестовые горнолыжники ехали слишком медленно и не смогли выявить опасные участки трассы. После изменения трассы тренировка продолжилась, лучше время показала Анна Феннингер.

Впервые за всю историю горнолыжного спорта на зимних Олимпийских играх сразу два человека поделили первое место, показав одинаковые результаты, и получили золотые награды (ранее были случаи, когда спортсмены делили второе место).

Доминика Гизин была близка к наградам в скоростном спуске на Играх 2010 года в Ванкувере, но тогда она упала после прыжка на самом финише и не завершила дистанцию.

Словенка Тина Мазе принесла своей стране первое в истории золото на зимних Олимпийских играх во всех видах спорта. Швейцария выиграла золото в женском скоростном спуске на Олимпийских играх впервые за 30 лет — в 1984 году в Сараево первой стала Микела Фиджини. Для Гизин и Гут эти медали стали первыми в карьере на Олимпийских играх.

Одной из главных фавориток считалась олимпийская чемпионка Сочи в суперкомбинации немка Мария Хёфль-Риш, которая выиграла три скоростных спуска на этапах Кубка мира 2013/14 до Олимпийских игр, однако она выступила неудачно, заняв только 13-е место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр